Приз «Крупного счёта» был учреждён редакцией еженедельника «Футбол» в 1961 году. Он вручался команде, выигравшей в чемпионате СССР и чемпионате России по футболу наибольшее количество матчей с перевесом в три и более мячей.

Обладатели приза 
 Чемпионат СССР

Чемпионат России

Ссылки 
 Обладатели приза «Крупного счёта»

Футбольные награды в СССР
Футбольные награды в России